Flood Tide – cortometraggio del 1913 diretto da Charles Brabin
 Flood Tide – cortometraggio del 1913 diretto da Eugene Moore
 Flood Tide – film del 1934 diretto da John Baxter